Некромантия — способ гадания, при котором происходит обращение к духам мёртвых.
Фильмы, в названии которых упоминается некромантия:
 Некромантия (фильм, 1972) / Necromancy
 Некромантия (фильм, 2009) / Necromentia
 Некромант (фильм, 1988) — американский фильм ужасов
 Некромант (фильм, 2005) — таиландский фильм ужасов
 Некромантик — фильм Йорга Буттгерайта, снятый в 1987 году
 Некромантик 2 — сиквел предыдущего, снятый в 1992 году.